«Колония» () — американский художественный фильм, поставленный гонконгским кинорежиссёром Цуи Харком. Главные роли исполнили Жан-Клод Ван Дамм, Микки Рурк и Деннис Родман, для которого эта роль стала дебютом в кино. Премьера фильма состоялась  в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Сюжет 
Спецагент Джек Куинн борется с преступностью. Провалив задание по поимке террориста Ставроса, Джек попадает в Колонию — особую тюрьму для таких же, как он, бывших «спецов». Там Джека пытаются использовать вновь, уже просто в качестве консультанта по вопросам терроризма. Но Джек не может смириться с подобной участью, ведь у него на воле осталась жена, которая уже, похоже, и не надеется увидеть его живым. Джек решается на дерзкий побег и, используя помощь хитроумного Яза, владельца ночного клуба в Антверпене, а по совместительству торговца супер-оружием и весьма колоритного парня, отправляется освобождать свою супругу и маленького сына из рук своего заклятого врага — Ставроса.

В ролях

Прокат 
Фильм вышел в прокат в США . Общие сборы составили  долларов.

Оценки 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм набрал рейтинг 11 % на основе 19 обзоров кинокритиков.

Награды 
 Премия «Золотая малина» за худшую мужскую роль второго плана — Деннис Родман.
 Премия «Золотая малина» в номинации «Худшая новая звезда» — Деннис Родман.
 Премия «Золотая малина» за худший актёрский дуэт — Жан-Клод Ван Дамм и Деннис Родман.

Примечания 
Комментарии

Источники

Бадди-муви США
Фильмы Цуй Харка
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1997 года
Фильмы Columbia Pictures